Bajazzo bezeichnet:
 Bajazzo, italienische Clownsfigur

 Bajazzo (1942), italienischer Musikfilm von Giuseppe Fatigati
 Bajazzo (1948), italienischer Musikfilm von Mario Costa

 Bajazzo (Band), Berliner Jazz-Rock-Band
 Bajazzo Verlag, Schweizer Verlag
 Bajazzo, deutscher Titel der Oper Pagliacci
 Bajazzo, traditionelle Volksweise

 Bajazzo, der Arbeitstitel des Films Sehnsucht aus dem Jahr 1921. Regie: Friedrich Wilhelm Murnau

Siehe auch:
 Der Bajazzo